Canna jelentése a következő lehet:
 Canna (Olaszország) - település Olaszországban, Calabria régióban
 Canna (Small-szigetek) - sziget Skóciában, a Belső-Hebridák között
 Canna (növénynemzetség) - a kannafélék vagy rózsanádfélék (Cannaceae) családjának egyetlen nemzetsége